Wenus z lustrem – obraz Tycjana
 Wenus z lustrem – obraz Diega Velazqueza